Магистрала 17 на САЩ (United States Route 17) е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Флорида, Джорджия, Южна Каролина, Северна Каролина и Вирджиния. Обща дължина 1204,6 мили (1939,0 km), от които във Флорида 317,1 мили (510,3 km), в Джорджия 124,0 мили (200,0 km), в Южна Каролина 221,3 мили (356,0 km), в Северна Каролина 286,0 мили (460,3 km) и във Вирджиния 256,2 мили (412,4 km).

Магистралата започва в град Пунта Горда, разположен на югозападното крайбрежие на Флорида и се насочва на север, като последователно преминава през още 10 окръжни центъра, в т.ч. Орландо, Санфорд и Джаксънвил, след което навлиза на територията на щата Джорджия. Тук на протежение от 200 km магистралата следи крайбрежието на Атлантическия океан и след град Савана преминава в щата Южна Каролина. Пресича щата от югозапад на североизток по крайбрежната низина, като преминава през град Чарлстън и при 1066 km от началото напуска Южна Каролина и навлиза в Северна Каролина. В този участък Магистрала 17 продължава да следва атлантическото крайбрежие, като ту се приближава, ту се отдалечава от него. Преминава през градовете Уилмингтън и Джаксънвил и на 25 km северно от град Елизабет Сити навлиза в крайната югоизточна част на щата Вирджиния. Тук, след като премине през градовете Чесапийк, Портсмут и Нюпорт Нюз Магистрала 17 се насочва на северозапад, пресича североизточната част на щата и завършва в центъра на град Уинчестър, при 1649,5 km на Магистрала 11.

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1